Горбы — название населённых пунктов:

Латвия 
 Горбы —  село в Иснаудской волости Лудзенского края.

Россия 
 Горбы — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Горбы — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Горбы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина 
 Горбы — посёлок в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Горбы — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Горбы — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Горбы — село в Козовском районе Тернопольской области.

См. также 
 Большие Горбы
 Малые Горбы